Ábrahámfalva község Szlovákiában
 Ábrahámfalva történelmi település a mai Csíkrákos területén